PK je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Pakistan.
 IATA oznaka za Pakistan International Airlines.
 PK/PKM - mitraljez iz družine kalašnikovk.
 PK (angleško Player killer) - igralec, ki pobija druge igralce v navideznih svetovih.

Glej tudi 

Kratice